Sorokins ist der Familienname folgender Personen:

 Oļegs Sorokins (* 1974), lettischer Eishockeyspieler
 Ruslans Sorokins (* 1982), lettischer Beachvolleyballspieler
 Vladislavs Sorokins (* 1997), lettischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sorokin